Besicovitch (  Безикович) steht für:
 A. S. Besicovitch (1891–1970), britischer Mathematiker, siehe Abram Samoilowitsch Besikowitsch
 (16953) Besicovitch, Asteroid des Hauptgürtels